Drei Herren bezeichnet
Drei Herren (1998), Filmtitel
Weingut Drei Herren, Radebeul

Siehe auch:
Drei-Herren-Spitze 
 Dreiherrenstein
Drei Männer